M81 steht als Abkürzung für:
 Messier 81, Spiralgalaxie im Sternbild Großer Bär
 Autópálya M81, Autobahn in Ungarn

M81